Evanđelje
Radosna vijest (časopis)